Termin -{S42}- ima više značenja.

 S-oznake, S42: U toku isparavanja/rasprskavanja kapljica potrebno je zaštititi respiratorne organe odgovarajućom opremom (odgovarajuću reč specifikuje proizvođač)
 -{USS S-42 (SS-153)}-, podmornica